Diretor executivo — diretor geral, às vezes designado pelo estrangeirismo Chief executive officer, ou pela sigla CEO, em inglês
Centro Esportivo Olhodagüense — clube de futebol, da cidade de Olho d'Água das Flores, no estado de Alagoas
Ceos (mitologia) — titã da mitologia grega

Desambiguações de siglas
Desambiguações de mitologia